Bâcu se poate referi la:
 Localități din România
 Bâcu, Giurgiu
 Bâcu, Iași

Toponime românești